Гродзинский (польский вариант Гродзиньский) — фамилия. Известные носители:
 Гродзинский, Андрей Михайлович (1926—1988) — советский украинский ботаник и физиолог растений, академик АН Украинской ССР, брат Д. М. Гродзинского.
 Гродзинский, Дмитрий Михайлович (1929—2016) — украинский физиолог растений и биофизик, академик Национальной академии наук Украины.
 Гродзинский, Мориц Маркович (1887—1962) — русский и советский правовед.
 Гродзиньский, Эугениуш (Ефим Вульфович Гродзинский; 1912—1994) — польский философ, семиотик.

 Гродзиньская, Тереса (1899—1920) — польская санитарка поля боя, героиня польско-советской войны

Также 
 Гродзенский